Могучий:

Персоналии 
 Могучий, Андрей Анатольевич (род. 1961) — российский театральный режиссёр.
 Могучий, Михаил Александрович (1906—1973) — советский хирург, генерал-майор медицинской службы.
 Хакон Могучий (? — 995) — хладирский ярл, фактический правитель Норвегии в 970—995 годах.

Топоним 
 Могучий — посёлок в Балахтинском районе Красноярского края.

Другое 
 
 «Могучий» — русский буксирный пароход Отдельного кавказского корпуса.
 Могучий (канонерская лодка).

 «Великий и могучий»